Soročinskaja (ruski: Сорочинская) je utvrda koja se nalazi u gradu Soročinsku, u Orenburškoj oblasti Ruske Federacije.

Godina izgradnje utvrde, 1736., smatra se godinom utemeljenja grada.

Zemljopis Orenburške oblasti
Utvrde